Munții Fatra se referă la două din zonele montane ale Slovaciei, adică la:
Veľká Fatra (Fatra Mare)
Malá Fatra (Fatra Mică)